Ez a lista Franciaország villamosüzemeit sorolja fel.

A lista

További információk

Franciaország vasúti közlekedése
Közlekedéssel kapcsolatos listák